Росица Нанкова Златанова е председател на Клуба на българския културен и научен елит. Тя е инициатор и директор на Българския културен център „Ботев институт“, създаден по примера на Гьоте-институт и на Института Сервантес, като центърът популяризира успехите на българската наука и култура. Също така е председател на Официално представителство на уникалните селища в Европа - организация, която популяризира и български селища с древна и уникална история и култура.

Росица Златанова е драматург и режисьор на театралния спектакъл „Галактика на поколенията“ – специално създаден в чест на Деня на народните будители, с участието на Антон Радичев, Славчо Пеев, Рея Аврамова и Академичния симфоничен оркестър. Тя е автор на спектакъла концерт „Златна книга“, посветен на Годината на писмеността, с участието на български творци и културни институции, които са носители на златни отличия за принос към развитието на културата.

Росица Златанова е инициатор на създаването и представянето на новата песен „Родина“, в сътрудничество с Националната музикална академия, която се изпълнява от Гвардейския представителен духов оркестър, Биг бенда на Българското национално радио и Софийския духов оркестър. Тя е и главен редактор на вестника за българската интелигенция „Златна книга“, който се издава на националния празник и на всички официални празници на България и представя успехите на българските учени и на творците.

Източници 

Български общественици